Division I i bandy 1958 var Sveriges högsta division i bandy säsongen 1958. Södergruppsvinnarna Örebro SK lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 3-1 mot norrgruppsvinarna Edsbyns IF i finalmatchen på Stockholms stadion den 23 februari 1958.

Upplägg
Gruppvinnarna i de två geografiskt indelade 10-lagsgrupperna möttes i final, och lag 9-10 i respektive grupp flyttades ned till Division II.

Förlopp
Division I hade utökats från 2x8 till 2x10 lag, och premiären spelades den 26 december 1957, vilket innebar att så kallad annandagsbandy började bli en tradition i svenskt seriespel. Även mellandagarna började användas för spel.

Skytteligan vanns av Nils Bergström, Nässjö IF med 13 fullträffar.

Seriespelet

Division I norra

Division I södra

Svenska mästerskapet 1958

Match om tredje pris
Katrineholms SK-Skutskärs IF 3-1

Final
23 februari 1958: Örebro SK-Edsbyns IF 4-3 (Stockholms stadion)

Svenska mästarna

Källor

Externa länkar

 Bandytipset kalenderbiteri
 Jimmys bandysida

Sport i Sverige 1957
Sport i Sverige 1958
Bandysäsongen 1957/1958
1958